Dowgaljuk () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Michail Dschawanschirowitsch Dowgaljuk (* 1995), russischer Schwimmer 
 Sergei Dowgaljuk (* 1962), russischer Hornist

Familienname
Russischer Personenname